Thomas Klie ist der Name folgender Personen:

* Thomas Klie (Jurist) (* 1955), deutscher Jurist und Gerontologe 
 Thomas Klie (Theologe) (* 1956), deutscher Theologe und Hochschullehrer